Le qualificazioni del singolare del Bol Open 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lara Arruabarrena (ultimo turno)
  Asia Muhammad (ultimo turno)

  Whitney Osuigwe (ultimo turno) 
  Ekaterine Gorgodze (qualificata)

Qualificate 

  Alexandra Cadanțu
  Dalma Gálfi

  Lulu Sun 
  Ekaterine Gorgodze

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Bol Open 2021